Bakalow (kyrillisch Бакалов, fem. Balakowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Elka Bakalowa (* 1931), bulgarische Kunsthistorikerin
 Georgi Bakalow (1873–1939), bulgarischer Literaturkritiker
 Georgi Bakalow (1943–2012), bulgarischer Historiker, Medeavist
 Igor Grigorjewitsch Bakalow (1939–1992), sowjetischer Sportschütze 
 Marija Bakalowa (* 1996), bulgarische Schauspielerin

Siehe auch:
 Luis Bacalov (1933–2017), argentinischer Pianist und Komponist